József Rády (1884-1957) – schermidore ungherese
 Michael Rady (1981) – attore statunitense
 Pheak Rady (1989) – calciatore cambogiano
 Wilhelm Rady (1893 – ...) – allenatore di calcio ungherese